William Slade ist der Name folgender Personen:

* William Slade (Politiker) (1786–1859), US-amerikanischer Politiker 
 William Slade (Tauzieher) (1873–1941), britischer Tauzieher